«José Ramírez» - conjunto del nombre propio José y el apellido Ramírez - puede referirse a:

Personajes

Artes 
 José Ramírez (1624-1692), sacerdote y pintor español;
 José Ramírez (1896-1960), actor argentino de cine, radio y teatro;
 José Agustín Ramírez Altamirano (1903-1957), compositor mexicano;
 José Ramírez Sáizar (1915-2001), poeta costarricense;
 José Ramírez I (1858–1923), lutier de guitarra española;
 José Ramírez III (1922–1995), lutier de guitarra española, nieto de José Ramírez I;
 José Antonio Ramírez Lozano (1950-), autor español;

Deportistas 
 José Francisco Ramírez (1976-), futbolista hondureño;
 José Fabián Ramírez (1977-), futbolista argentino;
 José Ramírez Agudelo (1990-), futbolista colombiano;
 José Ramírez (1990-), beisbolista (pitcher) dominicano (Atlanta Braves);
 José Ramírez (1992-), beisbolista (infielder) dominicano (Cleveland Indians);
 José Carlos Ramírez (1992-), boxeador amateur mexicano-estadounidense;
 José Ramírez Lastre (1994-), futbolista ecuatoriano;
 José Luis Ramírez Valenzuela (1958-), boxeador mexicano;
 José Luis Ramírez (1979-), piloto de NASCAR;
 José María Ramírez López (1982-), futbolista mexicano;

Otros 
 José Ramírez Pérez (1767-18??), saladerista español;
 José Santos Ramírez (c. 1790-1851), militar argentino;
 José Vicente Ramírez de Arellano (1797-1873), obispo argentino;
 José Fernando Ramírez (1804–1871), historiador mexicano;
 José Ramírez (1852-1904), médico y botánico mexicano;
 José Ramírez (18??-1919), general hondureño en la primera guerra civil de Honduras;
 José Antonio Ramírez López(1908-1987), jurista español;
 Antonio José Ramírez Salaverría (1917-2014), obispo católico venezolano;
 José Ramírez Gamero (1938-), político mexicano - Gobernador de Durango (1986-1992);
 José Ramírez (1967-), periodista argentino;
 Jose Ramirez Lluch (1965 - 2015), abogado y juez portorriqueño;
 Jose Ramirez Trejo (1993), nutrición humana y fotógrafo.